Ермакова Роща — топоним в Москве:

 Ермакова Роща — остановочный пункт.
 Ермакова Роща — улица.